Wiston kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Wiston, Wales, community i Wales, Pembrokeshire, 
 Wiston, West Sussex, England, 
 Wiston, Skottland – en ort i South Lanarkshire, Skottland
 Wiston, Suffolk – en ort i Suffolk, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar